Gottsched:
 Johann Christoph Gottsched (1700-1766)
 Luise (Adelgunde Victoria) Gottsched, née Kulmus, "Gottschedin" (1713-1762)